Rauschenbach est un patronyme germanique porté par : 

 Claudia Rauschenbach (1984- ), patineuse sur glace allemande
 Emma Rauschenbach (1870-1955), psychiatre suisse, devenue Emma Jung par son mariage avec Carl Gustav Jung
 Hans-Joachim Rauschenbach (1923-2010), journaliste sportif allemand

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique